Label může být:

 původně anglický výraz pro hudební vydavatelství
 Label (programovací jazyk) – programovací jazyk
 Label HomeTable – hudební vydavatelství
 Teorie nálepkování (nebo také labelling) – konstruktivistická teorie
 Label (příkaz) – příkaz Linuxu používaný k vytvoření, změně anebo smazání popisku logické jednotky